Darsow ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Darsow, ehemals im Kreis Greifenberg, Ort in der Gmina Brojce in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Darżewo (Brojce) 
 Darsow, ehemals im Kreis Köslin, Ort in der Gmina Bobolice in der Woiwodschaft Pommern; siehe Darżewo (Bobolice)
 Darsow, ehemals im Kreis Stolp, Ort in der Gmina Nowa Wieś Lęborska in der Woiwodschaft Pommern; siehe Darżewo (Nowa Wieś Lęborska)

Darsow ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Darsow (* 1969), deutscher Mörder, mutmaßliches Justizopfer
 Barry Darsow (* 1959), US-amerikanischer Wrestler, siehe Demolition (Wrestling)
 Bernhard Darsow († 1479), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Gerhard Darsow († 1386), Lübecker Kaufmann, Ratsherr und Mitbegründer der Zirkelgesellschaft 

 Hubert Darsow (1903–1988), deutscher Jurist, Staatsanwalt und Ministerialbeamter
 Ingebjörg Darsow-Faller (* 1977), deutsche Juristin, Richterin am Bundesarbeitsgericht
 Johann Darsow († 1434), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Johannes Darsow (1877–1940), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Darsow (1911–1954), deutscher Klassischer Archäologe

Siehe auch: 
 Dassow (Begriffsklärung)